Dankmeijer ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Dankmeijer (1861–1923), niederländischer Landschaftsmaler und Radierer
 Johan Dankmeijer (1907–1973), niederländischer Anatom